Michael Berry, Barone Hartwell (1911) – giornalista britannico
 Michael Berry (1941) – fisico e matematico britannico
 Michael Berry Jr. (1964) – attore inglese
 Michael Berry (1970) – conduttore radiofonico statunitense
 Michael Berry (1991) – atleta statunitense